Destiny Fulfilled — четвёртый и последний студийный альбом группы Destiny's Child, вышедший в 2004 году.

Релиз альбома означает возвращение Destiny's Child после того, как группа взяла перерыв, что позволило каждой участнице выпустить сольные альбомы. В отличие от их предыдущего альбома, на этом каждая участница группы в равной степени внесла свой вклад в написание песен.

Список композиций 
 «Lose My Breath» (Beyonce Knowles, Kelly Rowland, Michelle Williams, Rodney Jerkins, Fred Jerkins III, Sean Garrett, LaShawn Daniels, Jay-Z) — 4:02
 «Soldier» (featuring T.I. & Lil Wayne) (B. Knowles, K. Rowland, M. Williams, [Rich Harrison, S. Garrett, Dwayne Carter, Clifford Harris) — 5:25
 «Cater 2 U» (B. Knowles, K. Rowland, M. Williams, R. Jerkins, R. Rude, R. Waller) — 4:05
 «T-Shirt» (B. Knowles, K. Rowland, M. Williams, A. Harris, V. Davis, S. Garrett, Angela Beyince) — 4:40
 «Is She the Reason» (B. Knowles, K. Rowland, M. Williams, P. Douthit, S. Garrett, V. Castarphen, G. McFadden, J. Whitehead) — 4:46
 «Girl» (B. Knowles, K. Rowland, M. Williams, P. Douthit, S. Garrett, A. Beyince, D. Davis, E. Robinson) — 3:44
 «Bad Habit» (K. Rowland, Bryan Michael Cox, K. Dean, Solange Knowles) — 3:54
 «If» (B. Knowles, K. Rowland, M. Williams, Rockwilder, B. Drawers, L. Mizell, J. Carter, F. Mizell) — 4:15
 «Free» (B. Knowles, K. Rowland, M. Williams, D. Stinson, B. Drawers, L. Mizell, J. Carter, F. Mizell) — 4:51
 «Through With Love» (B. Knowles, K. Rowland, M. Williams, Mario Winans, S. Garrett) — 3:35
 «Love» (B. Knowles, K. Rowland, M. Williams, E. Williams, A. Beyince) — 4:30
International bonus tracks
 «Game Over» [International bonus track] (B. Knowles, K. Rowland, M. Williams, S. Garrett, M. Burton, P. Douthit, P. Terry) — 4:03
 «Got's My Own» [Japanese bonus track] (B. Knowles, K. Rowland, M. Williams, R. Jerkins, F. Jerkins, A. Beyince) — 4:28
 «Why You Actin'» (B. Knowles, K. Rowland, M. Williams, P. Allen, A. Beyince, S. Garrett, J. Moss) — 3:59

Wal-Mart/Sam’s Club bonus disc
 «My Man» (B. Knowles, Scott Storch, R. Waller) — 3:36
 «2 Step» (B. Knowles, K. Rowland, M. Williams, S. Storch, S. Garrett, R. Waller) — 3:25
 «What’s It Gonna Be» (B. Knowles, L. Owens, K. Mack, C. Ellis, L. Troutman, R. Troutman, K. Love) — 3:36
 «Survivor» (Extended Remix featuring Da Brat) — 4:24
 «Independent Women Part II» — 3:45

Чарты

Примечания 

Destiny's Child
Альбомы, спродюсированные Ричем Харрисоном
Альбомы, спродюсированные Шоном Гарреттом
Альбомы Destiny's Child
Альбомы Columbia Records
Альбомы, спродюсированные Брайаном-Майклом Коксом